Лесопитомник — питомник для разведения саженцев деревьев для посадки в лесах, лесопарках, лесополосах.

Топоним

Казахстан 
 Лесопитомник — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Лесопитомник — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Лесопитомник — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Лесопитомник — посёлок в Марьяновском районе Омской области.
 Лесопитомник — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Лесопитомник — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
 Лесопитомник — хутор в Морозовском районе Ростовской области.

Украина 
 Лесопитомник — посёлок в Криворожском районе Днепропетровской области.